Das J&T Banka Prague Open 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Das letzte WTA Turnier in Prag fand 2010 statt, von 2011 bis 2014 wurde jeweils ein Turnier des ITF Women’s Circuit durchgeführt. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 27. April bis zum 2. Mai 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die J&T Banka Prague Open 2015 fand vom 25. bis zum 27. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Prag